Rudolf Peschel ist der Name folgender Personen:

* Rudolf Peschel (Architekt) (1876–1962), österreichischer Architekt 
 Rudolf Peschel (Publizist) (1882–1961), deutscher Publizist und Widerstandskämpfer
 Rudolf Peschel (General) (1894–1944), deutscher General 
 Rudolf Peschel (Maler) (1931–1989), deutscher Maler